Un bateau est avant tout une construction flottante. 
 Un bateau-pompe est un navire doté de puissants moyens de pompage. 

Le mot fait aussi référence à :

Patronyme 

Laurent Bateau (?-), un acteur français ;
Sheldon Bateau (1991-), un footballeur international trinidadien.

Autres 
 Le Dernier Bateau, un journal de tranchées.
 Un bateau est un abaissement de trottoir localisé.

Voir aussi